Меморіал Вугара Гашимова 2017 — 4-й міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті азербайджанського шахіста Вугара Гашимова, що проходив з 20 по 30 квітня 2017 року в Шамкірі (Азербайджан).

Категорія турніру — XXI (середній рейтинг — 2765).
Переможцем турніру вдруге поспіль став  Шахріяр Мамед'яров.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2017 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Меморіал Гашимова на ChessPro.ru

Примітки 

Шахові турніри 2017
Шахи в Азербайджані
Квітень 2017